Мюллюпуро (квартал)  — квартал району Вартіокюля міста Гельсінкі, Фінляндія
  — станція метро метрополітену Гельсінкі.